Die Moneta Czech Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. September 2020 in Prostějov stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Prostějov